Slovo spirituál může mít několik významů:

 spirituál (hudba) – duchovní písně
 spirituál (duchovní) – duchovní správce školy, výchovného ústavu nebo kněžského semináře nebo konviktu
 spirituál – člen historické odnože františkánů

Podobné názvy 
 Spirituál kvintet – česká hudební skupina